Абазов може да се отнася за:
 Славчо Абазов (1884 – 1928), български революционер
 Тодор Абазов (р. 1926), български журналист